Соревнования по спортивной гимнастике в командном многоборье среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх прошли 26 июля 2021 года. В турнире приняли участие восемь команд в составе четырёх спортсменов. Квалификационные соревнования, в которых участвовали 12 сборных, состоялись 24 июля.

Выступавшие под именем команды ОКР российские гимнасты одержали первую с 1996 года победу в данном виде программы, опередив команду Японии на 0,103 балла. Таким образом, была прервана гегемония азиатских гимнастов в этой дисциплине: с 2000 по 2016 год сборная Китая трижды выигрывала командный зачёт (2000, 2008, 2012), а Япония одержала две победы (2004, 2016).

Призёры

Результаты 
В финале на каждом из снарядов от сборной выступают три гимнаста, результаты которых идут в командный зачёт.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года